Fülei-Szántó Endre (1890–1958) jogász, egyetemi tanár, író
 Fülei-Szántó Endre (1924–1995) bölcsész, nyelvész, filológus, egyetemi tanár